JCB puede referirse a:

Siglas 
 Japan Credit Bureau - sociedad de servicios financieros japonesa
 J. C. Bamford - productor de máquinas agrícolas y para la construcción y movimiento de tierra británico

Personas 
 Johann Christian Bach, Compositor clásico
 Joseph Cyril Bamford
 Jean-Christophe Boullion, conductor de coches de carreras

Códigos 
 JCB - Código de aeropuertos de IATA del aeropuerto civil de Joacaba (SC) (Brasil)